Une pinnule  est en :
Zoologie :
 Les pinnules sont de petites ramifications latérales sur les bras de certains crinoïdes (échinodermes) comme la comatule.
 Les pinnules sont, chez certains poissons, un type de nageoire.
Botanique : 
 La pinnule est chacune des subdivisions des frondes de certaines fougères, et bien d'autres plantes à feuilles pennées.
Technique :
 Une pinnule est une petite plaque de métal percée et disposée à chaque extrémité d’une alidade pour permettre la visée.
Homonymie en technique :
 Un pinule (avec un seul N) est un dispositif qui permet de centrer un outil par rapport à une pièce à usiner sur une machine-outil.